Wipperbach und Wipper Bach sind Gewässernamen:

 Wipperbach (Brölbach) oder Wipper Bach, rechter Zufluss des Brölbachs (zum Wisser Bach) bei Mühlenthal, Gemeinde Birken-Honigsessen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Wipperbach (Brüggemannsbach), rechter Zufluss des  Brüggemannsbachs (zum Neuen Graben, zum Emsdettener Mühlbach, zur Ems) bei Nordwalde, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Wippenbach